Yibin kan avse olika platser i Kina:

 Yibin – stad på prefekturnivå, Sichuan-provinsen
 Yibin, Yibin – tidigare härad under föregående, sedan 2018 stadsdistrikt med namnet Xuzhou, Yibin
 Yibin Caiba Airport – flygplats